II. Pipin, a Frank Királyság majordomusa (645-714)
 II. Pipin, aquitaniai király (823-864)